Венгерская демократическая республика () — государство, существовавшее на территории Венгрии с 13 ноября 1918 по 21 марта 1919 года. Площадью 335 727 км² .

Название 
Несмотря на то, что первая венгерская республика называлась Венгерской народной республикой (), для предотвращения путаницы с коммунистической Венгерской Народной Республикой, существовавшей с 1949 по 1989 год, в зарубежной историографии в отношении первой республики часто используется название Венгерская демократическая республика.

История 
24 октября антигабсбургская оппозиция образовала Венгерский национальный совет (Magyar Nemzeti Tanács), который фактически начал играть роль параллельного парламента. 11 ноября 1918 года Кайзер Австрии и Король Венгрии Карл I декларировал своё самоустранение от царствования над Австрией, 12 ноября 1918 года Рейхсрат упразднил монархию, что автоматически повлекло разрыв австро-венгерской унии и ликвидацию Австро-Венгрии, 13 ноября 1918 года Карл I декларировал своё самоустранение от царствования и над Венгрией, 16 ноября 1918 года Государственное Собрание упразднило монархию и провозгласило Королевство Венгрия Венгерской демократической республикой — первое демократическое государство в Венгрии, Президентом был избран Михай Каройи, вслед за монархией в тот же день была упразднена и Палата Пэров. 21 марта 1919 года Социал-демократическая партия Венгрии и Коммунистическая партия Венгрии объединились в Социалистическую партию Венгрии, в результате чего под её контроль перешло больше половины мест в Будапештском рабоче-солдатском совете, который в тот же день упразднил Государственное Собрание и Венгерский национальный совет, взял власть в свои руки и провозгласил Венгерскую советскую республику, а 23 июня 1919 года он передал власть Центральному исполнительному комитету рабоче-крестьянских советов избранному на очередном Национальном собрании рабоче-крестьянско-солдатских советов. 7 августа в результате вторжения в Венгрию румынской армии власть у Центрального исполнительного комитета рабоче-крестьянско-солдатских советов была отобрана и передана регенту Иосифу Августу Австрийскому, однако уже 23 августа он отказался от регентства, функции главы государства исполнял назначенный им 7 августа премьер-министр Фридрих Иштван (24 ноября его сменил Карой Гусар). 25—26 января 1920 года прошли выборы в Национальное собрание большинство в котором получили консерваторы, 1 марта 1920 года Национальное собрание объявило о восстановлении монархии, король избран не был, регентом был объявлен Миклош Хорти.

Государственное устройство 
Законодательный орган — Государственное Собрание (Országgyűlés), фактически его функции исполнял Венгерский национальным совет, глава государства — Президент (Elnöke), избирался Государственным Собранием, исполнительный орган — Правительство, состоящее из Премьер-Министра (Miniszterelnök) и министров, назначалось Президентом и несло ответственность перед Государственным Собранием.

Политические партии 
 Коммунистическая партия Венгрии (КПВ)
 Социал-демократическая партия Венгрии (СДПВ)
 Национальная рабочая партия (Nemzeti Munkapárt, НРП) — либеральная
 Независимость 48 и Партия Кошута (Függetlenségi 48-as és Kossuth Párt) — консервативная
 Католическая народная партия (Katolikus Néppárt, КНП) — консервативная
 Государственная христианско-социалистическая партия (Országos Keresztényszocialista Párt, ГХСП) — консервативная.

Административное деление 
Территория Венгерской демократической республики делилась на комитаты (vármegye) и города на правах регионов (törvényhatósági jogú város), комитаты на города (város) и муниципалитеты (község).

Представительный орган комитата — комитатское собрание (vármegyei közgyűlés), избиралось населением, исполнительный орган региона — губернатор (alispán), избирался комитатским собранием, центральная власть была представлена представителем правительства (főispán), который назначался президентом по предложению министра внутренних дел.

Представительный орган муниципалитета муниципалитета или города — муниципальный совет (községi képviselők) (в городах — городской совет (városi képviselők)), избирался населением, исполнительный орган муниципалитета — мэр (polgármester), избирался муниципальным советом.

Государства в истории Венгрии
Исчезнувшие республики
Появились в 1910-е годы в Венгрии